Eupelycosauria — підряд викопних плазунів ряду Пелікозаври (Pelycosauria). Eupelycosauria є предками терапсид і, відповідно, знаходяться в основі родинного дерева ссавців.

Класифікація 
Філогенетична кладограма:

Примітки

Посилання 
 Kemp. T.S., 1982, Mammal-like Reptiles and the Origin of Mammals. Academic Press, New York
 Laurin, M. and Reisz, R. R., 1997, Autapomorphies of the main clades of synapsids  — Tree of Life Web Project
 Reisz, R. R., 1986, Handbuch der Paläoherpetologie — Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 17A Pelycosauria Verlag Dr. Friedrich Pfeil, ISBN 3-89937-032-5

Чотириногі